Accrocca ist der Familienname folgender Personen:

 Elio Filippo Accrocca (1923–1996), italienischer Dichter und Übersetzer
 Felice Accrocca (* 1959), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Benevent